membro dell'ordine dei Gilbertini
 nome errato per l'aggettivo gilbertese o per la lingua gilbertese